Lanassa pode significar:

 Lanassa (filha de Cleódeo), uma neta de Héracles, que se casou (ou foi raptada) por Neoptólemo, filho de Aquiles, e de quem descendem (segundo algumas versões) os reis do Epiro.
 Lanassa (filha de Agátocles), filha do tirano de Siracusa, Agátocles, esposa de Pirro do Epiro e mãe de Alexandre II de Epiro, que sucedeu Pirro.

Desambiguação